Тепловодская  (в кодификаторах встречается вариант «Тепловодская-Сахалинская») — недействующая железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Расположена на тупиковой ветке Новоалександровка — Синегорск, названа по бывшему населённому пункту Тепловодский ().

Деятельность 
Пассажирское сообщение по станции отсутствует с 1997 года. До этого со станции курсировали 2 пары пригородных дизель-поездов Киха58 до Южно-Сахалинска. С 2004 года (с момента закрытия шахты в Синегорске) станция не используется.

Примечания

Ссылки 
 Тепловодская-Сахалинская в «Транслогисте»
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области